Slough Creek ist der Name von

 Slough Creek (Lamar River), Nebenfluss des Lamar River  in Montana and Wyoming
 Slough Creek (Morris County, Kansas)

 Slough Creek (British Columbia), Canada